Erika Wedekind (1868-1944), Duitse operazangeres
 Frank Wedekind (1864-1918), Duits schrijver en acteur
 Pamela Wedekind (1906-1986), Duitse actrice en zangeres